Hatikwa, het volkslied van Israël
 HaTikva (schip, 1897)